Аргамаковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Аргамаковский сельсовет — Мордовия, Рузаевский район.
 Аргамаковский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.